Maroa ist

 ein Ort in Illinois in den USA, siehe Maroa (Illinois)
 ein Ort in Venezuela, siehe Maroa (Venezuela)
 ein venezolanischer Film aus dem Jahr 2006, siehe Maroa (Film)
 ein Vulkan in Neuseeland, siehe Maroa (Neuseeland)